Esquerra Independentista, moviment polític que propugna la construcció d'uns Països Catalans independents i socialistes.
 Esquerra Independentista, corrent intern d'ERC.
 Estat Islàmic o Daeix, grup armat islamista que opera a Síria i a l'Iraq.
 The Electronic Intifada, publicació digital estatunidenca que cobreix el conflicte israelianopalestí.

Pàgines de desambiguació d'acrònims